Il termine Dubna  può riferirsi a:

 Dubna – città della Russia nell'oblast' di Mosca
 Dubna – città della Russia nell'Oblast' di Tula
 Dubna – fiume della Russia europea affluente del Volga
 Dubna – fiume della Lettonia
 Classe Dubna – classe di petroliere militari russe
 Dubna – comune della Moldavia nel distretto di Soroca